Az ózdi 3-as jelzésű autóbusz egy helyi járat, ami az Autóbusz-állomás és Center, forduló között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

|-
!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0
|Autóbusz-állomásvégállomás
|18
|align=left| 
|-
|1
|Olvasó Egyesület
|17
|align=left|
|-
|3
|Sajóvárkonyi elágazás
|15
|align=left|
|-
|4
|Mekcsey utca 59.
|14
|
|-
|5
|Sajóvárkony, posta
|13
|align=left|
|-
|6
|Sajóvárkony, AMK
|12
|align=left|
|-
|7
|Bánszállási elágazás
|11
|align=left|
|-
|9
|Kovácshagyó utca 70.
|9
|
|-
|10
|Vízművek
|8
|
|-
|11
|OAM Kft.
|7
|
|-
|14
|
|4
|
|-
|17
|Ózd-Center, Centeri út
|1
|
|-
|18
|Center, fordulóvégállomás
|0
|
|}

Források

Ózd autóbuszvonalai